Brachodidae é uma família de insectos da ordem Lepidoptera.

Géneros
Atractoceros
Brachodes
Callatolmis
Euthorybeta
Gora
Hoplophractis
Jonaca
Miscera
Nigilgia
Palamernis
Phycodes
Polyphlebia
Procerata
Pseudocossus
Sagalassa
Sisyroctenis
Synechodes
Tegna

Lepidoptera